«Город призраков» () — комедийная драма, снятая в 2008 году Дэвидом Кеппом. Главную роль исполнил Рики Джервейс, сыгравший дантиста, у которого появилась способность говорить с призраками.

Сюжет 

Действие фильма происходит в Нью-Йорке, где бизнесмен Фрэнк Херли умирает в результате несчастного случая. Немногим позже, дантист-мизантроп переживает околосмертный опыт после наркоза. Когда он приходит в себя, у него появляется способность видеть и разговаривать с призраками, которые досаждают его просьбами помочь в личных делах, незавершенных перед их смертью.

В ролях 
 Рики Джервейс — Бертрам Пинкус, дантист, получивший способность общаться с призраками
 Грег Киннир — Фрэнк Херли
 Теа Леони — египтолог и вдова Фрэнка
 Аасиф Мандви — доктор Джахангир Прашар, коллега Бертрама
 Билл Кэмпбелл
 Кристен Уиг
 Данай Гурира
 Аарон Твейт

Отзывы 
Фильм получил в основном положительные отзывы и имеет рейтинг 85 % на сайте Rotten Tomatoes, при 60 % рейтинге у аудитории.

Награды и номинации 
 Премия «Спутник»-2008 лучшему актёру в комедии или мюзикле — Рики Джервейс (награда)
 Премия «Сатурн»-2009 за лучший сценарий — Дэвид Кепп, Джон Кэмпс (номинация)
 Премия «Империя»-2009 за лучший комедийный фильм (номинация)

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы Дэвида Кеппа
Фильмы США 2008 года
Фантастические фильмы 2008 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Фильмы на английском языке
Мистические фильмы США
Фильмы Paramount Pictures